Маллинг:

 Маллинг, Матильда (1864—1942) — шведская писательница.
 Маллинг, Отто (1848—1915) — датский композитор.
 Маллинг, Томас Каппелен (род. 1970) — норвежский писатель.